A La Liga 2004-05-ös szezonja volt a bajnokság hetvennegyedik kiírása. A szezon 2004. augusztus 28-án kezdődött és 2005. május 29-én ért véget. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes az FC Barcelona lett. Ez volt a klub tizenhetedik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Góllövőlista

Zamora-díj 

La Liga szezonok
Spanyol 1